Маричев — русская фамилия.

 Маричев, Василий Павлович (1911—1942) — Герой Советского Союза.
 Маричев, Олег Игоревич (род. 1945) — советский и американский математик.
 Маричев, Юрий Николаевич (род. 1960) — советский и российский волейболист и тренер.